Apulejusz (pisarz) – Apulejusz z Madaury (Lucius Apuleius), rzymski pisarz, filozof i retor z II wieku
 Apulejusz (imię)